На бойком месте — название произведений.
 На бойком месте — пьеса А. Н. Островского.
 На бойком месте — фильм, 1911 год, Российская империя, режиссёр Пётр Чардынин.
 На бойком месте — фильм, 1916 год, Российская империя, режиссёр Пётр Чардынин.
 На бойком месте (другое название — На большой дороге) — фильм, 1916 год, Российская империя, режиссёр Чеслав Сабинский.
 На бойком месте — телеспектакль 1955 года.
 На бойком месте — фильм, 1998 год, Россия, режиссёр Алексей Сахаров.